1ª Lega – 4º livello del campionato svizzero di calcio
 Prima Lega – 1º livello del campionato bulgaro di calcio
 Prima Lega – 1º livello del campionato bahrenita di calcio
 Prima Lega – massima divisione del campionato egiziano di calcio
 Prima Lega – massima divisione del campionato etiope di calcio
 Prima Lega – 1º livello del campionato iracheno di calcio
 Prima Lega – 1º livello del campionato kuwaitiano di calcio
 Prima Lega – massima divisione del campionato laotiano di calcio
 Prima Lega – massima divisione del campionato libico di calcio
 Prima Lega – 1º livello del campionato macedone di calcio
 Prima Lega – 1º livello del campionato siriano di calcio
 Prima Lega – massima divisione del campionato sudanese di calcio
 Prima Lega – massima divisione del campionato svizzero di calcio
 Prima Lega della Cisgiordania – uno dei due massimi livelli del campionato palestinese di calcio
 Prima Lega – 3º livello del campionato svizzero di calcio femminile
 Prima Lega – 3º livello del campionato svizzero di hockey su ghiaccio
 Prima Lega – 3º livello del campionato svizzero di pallacanestro
 Prima Lega – 3º livello del campionato svizzero di pallacanestro femminile
 Prima Lega – divisione del campionato svizzero femminile di tennistavolo
 Prima Lega – divisione del campionato svizzero maschile di tennistavolo